Ricardo Sepúlveda puede hacer referencia a:
 Ricardo Sepúlveda y Planter (1846-1909), escritor y periodista español.
 Ricardo Sepúlveda Johnston (1941-2014), jugador y entrenador de fútbol chileno.